Бекетовская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Бекетовская улица — улица в Волгограде.
 Бекетовская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Бекетовская улица — улица в Уфе, переименована в советское время в Социалистическую улицу, в постсоветское время — в улицу Мустая Карима.